Группа C2 чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1995 — 1-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров в группе D.
Турнир проходил с 11 по 17 марта 1995 года в литовском городе Электренай. В чемпионате приняло участие 7 команды. Победитель турнира  сборная Литвы и сборная Хорватии, занявшая второе место, перешли в группу C.

Арена

Участвующие команды

Предварительный раунд

Группа А 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
 Учитывались игры предварительного этапа.

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
 Учитывались игры предварительного этапа.

Время местное (UTC+1).

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:  
 Вратарь:  Миран Шпиляк
 Защитник:  Ран Оз
 Нападающий:  Мато Младенович

Лучший бомбардир           
 Нападающий:   Эгидиюс Бауба 28 очков (15 шайб и 13 передач)

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com 

Хоккей
Хоккей
D
Ю
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1995 году